Western Islands steht für:

 Western Islands (Torres Strait), Inselregion im Bundesstaat Queensland, Australien
 Western Islands, anderer Name von Oksoritod, Inselregion in Mikronesien
 Western Islands, Inselgruppe des Bismarck-Archipels, siehe Westliche Inseln

Siehe auch:
 Top Western Islands (Torres Strait), Inselregion im Bundesstaat Queensland, Australien
 West Island
 Äußere Hebriden (auch Western Isles), Inselkette im Atlantik
 Western Rocks (Scilly-Inseln)